Сергей Иванович Маляка () — советский и российский футболист, нападающий, полузащитник.

Биография 
Воспитанник футбольной школы «Красная звезда» Омск, первый тренер Н. И. Пронякин. В первенстве СССР играл за «Иртыш» Омск в 1985 и 1988—1991 годах. В 1992—1993 годах играл в чемпионате Казахстана за «Целинник» Акмола. Вернувшись в Россию, играл во втором дивизионе за «Иртыш» (1994—1995), Сибирь (Курган) (1996), «Самотлор-XXI» Нижневартовск (1996—1998), «Сибиряк» Братск (1999).

В 2001 году был помощником судьи (лайнсменом) на Первенстве России среди клубов КФК.

Скончался 16 декабря 2012 года. Похоронен  Омска.

Семья 
Отец Маляка Иван Тихонович (8 июня 1938 — 28 сентября 2013, похоронен на Юго-Восточном кладбище Омска)

Сын Дмитрий (род. 15 января 1990) — футболист, полузащитник.

Примечания 

Футболисты СССР
Футболисты России
Игроки ФК «Иртыш» Омск
Игроки ФК «Женис»
Игроки ФК «Тобол» Курган
Игроки ФК «Югра»
Игроки ФК «Сибиряк»